Goud, een scheikundig element met symbool Au (aurum) en atoomnummer 79
Aurum (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie bladsprietkevers (Scarabaeidae)